Čáslavský nebo Čáslavská může znamenat:

příjmení
 Karel Čáslavský (1937–2013), český filmový historik, publicista a moderátor
 Pavla Čáslavská (* 1947), československá politička
 Radoslav Čáslavský (1925–2012), český malíř a ilustrátor
 Věra Čáslavská (* 1942–2016), česká gymnastka, trenérka a funkcionářka, olympijská vítězka

jiný význam
 Čáslavský kraj ve starším krajském zřízení
 Čáslavský sněm roku 1421
 Včela Čáslavská – muzejní a archeologický spolek, založený 1864
 26986 Čáslavská (planetka), planetka hlavního pásu pojmenovaná po Věře Čáslavské

Související články 
 Čáslav (rozcestník)
 Čáslava